Asteios est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Asteios est un prénom masculin, d'origine grecque, peu usité en France, qui signifie beau.

Asteios peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Asteios de Dyrrachium  († vers 100), évêque de Dyrrachium en Nova Epirus (aujourd'hui Durazzo ou Durrës en Albanie), martyr sous Trajan ; fêté le 6 juillet.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom

Références